

Гейделберг — місто, штат Міннесота
 Гейделберг — місто, штат Міссісіпі
 Гейделберг — місто, штат Пенсільванія
 Гейделберг Тауншип — селище в окрузі Беркс, штат Пенсильванія
 Гейделберг Тауншип — селище в окрузі Лебанон, штат Пенсильванія
 Гейделберг Тауншип — селище в окрузі Лігай, штат Пенсильванія
 Гейделберг Тауншип — селище в окрузі Йорк, штат Пенсильванія
 Гейделберг — переписна місцевість, штат Техас

Див. також 
 Гайдельберг